Ила́к:

 Илак — разговорное название некоторых видов осок, используемых для кормления скота — осоки раздутой и осоки песчаной.
 Илак — историко-культурная область в V—XIII веках в Средней Азии и государственное образование, существовавшее на её территории.
 Илак — персонаж тюркских преданий.